9-й кубок мира по спортивной акробатике проводился в городе София, Болгария, с 30 сентября по 3 октября 1993 года.

В ходе проводившегося одновременно конгресса международной федерации спортивной акробатики было решено Кубок мира больше не проводить, а ежегодно проводить чемпионат мира.

Результаты

Мужские акробатические прыжки

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Мужские пары

Многоборье

Баланс

Темп

Мужские группы

Многоборье

Баланс

Темп

Женские акробатические прыжки

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Женские пары

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Женские группы

Многоборье

Баланс

Темп

Смешанные пары

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Ссылки 
 
 
 
 

Спорт в 1993 году
Кубки мира по акробатике
Болгария в 1993 году